

Мансфілд-Сентер — переписна місцевість, штат Коннектикут
 Мансфілд-Сентер — переписна місцевість, штат Массачусетс